Jan Pawlak (1911–1989) – działacz ludowy, prawnik, Prezes Sądu Najwyższego
 Jan Pawlak (ur. 1922) – polski robotnik, poseł na Sejm PRL VII kadencji